Главни чланак: Отворено првенство Аустралије у тенису 2011.

Ким Клајстерс је освојила турнир. У финалу је победила Ли На са 3:6, 6:3, 6:3.

Списак носилаца 
 

  Каролина Возњацки (полуфинале)
  Вера Звонарјова (полуфинале)
  Ким Клајстерс (победница)
  Винус Вилијамс (треће коло, предаја)
  Саманта Стосур (треће коло)
  Франческа Скјавоне (четвртфинале)
  Јелена Јанковић (друго коло)
  Викторија Азаренка (четврто коло)
  На Ли (финале)
  Шахар Пер (треће коло)
  Жистин Енен (треће коло)
  Агњешка Радванска (четвтфинале)
  Нађа Петрова (треће коло)
  Марија Шарапова (четврто коло)
  Марион Бартоли (друго коло)
  Анастасија Пављученкова ''(треће коло)

<ol start="17">
 Араван Резај (прво коло)
 Марија Кириленко ''(друго коло)
 Ана Ивановић ''(прво коло)
 Каја Канепи ''(друго коло)
 Јанина Викмајер ''(друго коло)
 Флавија Пенета ''(четврто коло)
 Светлана Кузњецова ''(четврто коло)
 Алиса Клејбанова ''(друго коло)
 Петра Квитова ''(четвртфинале)
 Марија Хосе Мартинез Санчез ''(друго коло)
 Александра Дулгеру ''(прво коло)
 Данијела Хантухова (прво коло)
 Доминика Цибулкова ''(треће коло)
 Андреа Петковић ''(четвртфинале)
 Луција Шафаржова ''(треће коло)
 Цветана Пиронкова ''(друго коло)

Жреб

Финале

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Види још 
 Отворено првенство Аустралије у тенису 2011 — мушкарци појединачно
 Отворено првенство Аустралије у тенису 2011 — мушки парови
 Отворено првенство Аустралије у тенису 2011 — женски парови
 Отворено првенство Аустралије у тенису 2011 — мешовити парови

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту wtatennis.com

Отворено првенство Аустралије у тенису 2011.
Отворено првенство Аустралије у тенису — жене појединачно